Caradja se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aristide Caradja
 Aristides von Caradja